Уильям Фёрниволл (; 25 августа 1326 — 12 апреля 1383) — английский аристократ, 4-й барон Фёрниволл с 1365 года.

Биография 
Уильям Фёрниволл был вторым сыном Томаса, 2-го барона Фёрниволла, и его жены Джоан де Верден и родился в 1326 году. После смерти бездетного старшего брата Томаса в 1365 году он унаследовал семейные владения и титул. Барон был женат на Томасине (о её происхождении ничего не известно), в этом браке родилась только дочь Джоан (до 1379 — до 1400), ставшая баронессой Фёрниволл в своём праве (suo jure). Она вышла замуж за Томаса Невилла.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Фёрниволл
Бароны Англии XIV века
Фёрниволлы